Функция на Риман може да се отнася за:

 Функция на Риман – нетривиален пример за прекъсната функция,
 ζ-функция на Риман – в теория на аналитичните функции